Sümeg beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Sümeg
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Sümeg
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Sümeg